Vicuña Mackenna puede referirse a:

Benjamín Vicuña Mackenna, político chileno del siglo XIX;
 Avenida Vicuña Mackenna, arteria vial de Santiago de Chile;
 Vicuña Mackenna, localidad de la Argentina; o
 Vicuña Mackenna, estación del Metro de Santiago, Chile.